Alpengarten bezeichnet:

 Alpengarten, spezieller Steingarten mit Schwerpunkt Alpenflora, siehe Alpinum
 Alpengarten (Gemeinde Stattegg), Ortslage von Stattegg, Bezirk Graz Umgebung, Steiermark
 Alpengarten (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark